Эванилсон Апаресидо Феррейра, или просто Эванилсон (12 сентября 1975 в Диамантине, Минас-Жерайс) — бразильский футболист. Игрок широкого спектра, который провёл большую часть своей карьеры с «Боруссией Дортмунд», он мог играть на позиции правого защитника либо полузащитника.

Клубная карьера 
Эванилсон начал свою профессиональную карьеру с «Америка Минейро», присоединившись к «Крузейро» на сезон 1999 года. 16 августа того же года он покинул клуб из Белу-Оризонти и подписал контракт с «Боруссией Дортмунд», дебютировав в Бундеслиге 13 дней спустя в матче на выезде против «Ульм 1846», «Боруссия» одержала победу с минимальным счётом. Ситуация с его контрактом была довольно сложной: в 2001 году его соотечественник Марсио Аморозо перешёл из «Пармы» в «Боруссию» за € 25 миллионов. В свою очередь, Эванилсон был продан в противоположном направлении за € 17,5 млн в целях учёта; дортмундский клуб затем получил Эванилсона в аренду за минимальную цену, и в 2003 году по условиям договора «Боруссия» была вынуждена купить его обратно за € 15 миллионов.

В течение четырёх сезонов Эванилсон в немецком клубе эффективно сыгрался с другим бразильцем, Леонардо Деде, прибывшим в клуб на один сезон раньше Эванилсона. В 2002 году «чёрно-жёлтые» выиграли национальный чемпионат (27 игр и один гол от Эванилсона), а также добрались до финала Кубка УЕФА (Эванилсон сыграл девять матчей, семь полных). В свои последние два года в клубе, однако, он редко появлялся на поле из-за нескольких травм (а именно, серьёзное повреждение крестообразной связки). В конце апреля 2005 года он вернулся на родину, присоединившись к «Атлетико Минейро», с которым подписал двухлетний контракт, однако он был досрочно прерван в связи с отсутствием выплаты заработной платы и последующими судебными исками.

17 января 2006 года Эванилсон вернулся в Германию и подписал пятимесячный контракт с «Кёльном», за который сыграл только в одном полном матче против «Ганновер 96» 18 марта, «козлы» проиграли тот матч с минимальным счётом и вылетели из Бундеслиги по окончании сезона. Он завершил свою профессиональную карьеру в возрасте 35 лет, после чего играл ещё в составе трёх различных клубов Бразилии, его последним профессиональным клубом стала его родная команда, «Америка Минейро».

Международная карьера 
Эванилсон сыграл 13 матчей за сборную Бразилии в течение одного года, в том числе две игры на Кубке Америки 1999 года в Парагвае, будучи заменой Кафу, со сборной он одержал победу в данном турнире.

Кроме того, он играл на двух Кубках конфедераций: 1999 года, где он сыграл в четырёх матчах, в том числе разгром со счётом 8:2 в полуфинал Саудовской Аравии, в итоге Селесао завоевали серебро.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Америка Минейро»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Спорт Ресифи»